O acrônimo SAIC pode se referir a:

Shanghai Automotive Industry Corporation
South African Indian Congress

Desambiguação